Zuzwil ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 die Gemeinde Zuzwil SG im Kanton St. Gallen
 die Gemeinde Zuzwil BE im Kanton Bern